Мансилес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Занимает площадь 6,580 км². Население — 30 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса